Lagia steht für:

 Lagia (Anatoliki Mani), Ort in der Gemeinde Anatoliki Mani, Region Peloponnes, Griechenland
 Lagia (Tschad), Ort in der Region Wadai im Tschad
 Lagia (Zypern), Ort im Bezirk Larnaka in Zypern
 (46644) Lagia, Asteroid des Hauptgürtels
 Ca' la Lagia, Ort in der Provinz Pesaro und Urbino, Region Marken, Italien